Globoko (gmina Brežice)
 Globoko (gmina Laško)
 Globoko (gmina Radovljica)